

Залесяни — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Залесяни — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства